Арен ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 119 км². Население — 363 человека (на 2010 год). Расстояние — 133 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Arén
 CAI Aragón-Arén
 Noticia Escuela del Futuro

Муниципалитеты Уэски